Brigitta steht für:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Brigitte
 eine Erzählung von Adalbert Stifter, siehe Brigitta (Stifter)
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (450) Brigitta
 eine ehemalige bergrechtliche Gewerkschaft, aufgegangen in der BEB Erdgas und Erdöl GmbH, Hannover
ein Lied von Gerhard Gundermann

Siehe auch:
 Brigittakirche
 Birgitta
 Brigitte
 Birgit
 Birgitte